Holenderskie Tourist Trophy 2004 – szósta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 26 czerwca 2004 roku na torze TT Circuit Assen.

Wyniki MotoGP

Wyniki 250 cm3

Wyniki 125 cm3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2004
Holenderskie Tourist Trophy
2004 w Holandii